MBD est un sigle qui peut désigner :

 Model-based design, une méthode de gestion de projet informatique ;
 M. B. D., Monachus Beati Dionysi, "Moine de Saint-Denis".